Andrej Nikolajevič Kovalenko (), ruski hokejist, * 7. junij 1970, Balakovo, Saratovska oblast, Sovjetska zveza.

Kovalenko je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za večje število klubov, pet sezon tudi za klub CSKA Moskva, s katerim je v sezoni 1988/89 postal državni prvak. V drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za klube Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes in Boston Bruins. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Gorki
| Ruska liga
| 87/88
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Kalinin
| Sovjetska 2. liga
| 88/89
|
| 30
| 8
| 7
| 15
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 8
| 5
| 13
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 5
| 6
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 13
| 8
| 21
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 16
| 11
| 27
|
| 28
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
|
| 81
| 27
| 41
| 68
| +14
| 57
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -5
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 58
| 16
| 17
| 33
| -5
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 3
| 5
| 8
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 94/95
|
| 11
| 9
| 2
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
|
| 45
| 14
| 10
| 24
| -4
| 31
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 26
| 11
| 11
| 22
| +11
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 51
| 17
| 17
| 34
| +9
| 33
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
|
| 74
| 32
| 27
| 59
| -5
| 81
|
| 12
| 4
| 3
| 7
| +1
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 59
| 6
| 17
| 23
| -14
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 43
| 13
| 14
| 27
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 98/99
|
| 18
| 6
| 6
| 12
| +3
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 76
| 15
| 24
| 39
| -13
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 00/01
|
| 76
| 16
| 21
| 37
| -14
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 01/02
|
| 51
| 27
| 19
| 46
| +19
| 62
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| +6
| 28
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 02/03
|
| 51
| 14
| 16
| 30
| +22
| 62
|
| 10
| 5
| 4
| 9
| +1
| 12
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 59
| 23
| 11
| 34
| +5
| 56
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 3. liga
| 04/05
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 04/05
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 33
| 8
| 9
| 17
| +9
| 65
|
| 11
| 0
| 4
| 4
| -4
| 8
|-
| Avangard Omsk
| Evropski pokal
| 04/05
|
| 3
| 2
| 4
| 6
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 05/06
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 05/06
|
| 26
| 10
| 9
| 19
| +3
| 20
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +2
| 4
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 06/07
|
| 50
| 21
| 8
| 29
| 0
| 30
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 07/08
|
| 48
| 9
| 8
| 17
| -6
| 36
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1208
| bgcolor="#7FFF00" | 369
| bgcolor="#7FFF00" | 352
| bgcolor="#7FFF00" | 721
| bgcolor="#7FFF00" | +31
| bgcolor="#7FFF00" | 909
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti SKA Kalinin
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Severstal Čerepovec
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih